SeaBIOS (ранее известный как «legacybios») — open source  - реализация 16-битного x86 BIOS. SeaBIOS может запускаться на эмуляторах или работать непосредственно на x86 - аппаратном обеспечении с помощью coreboot. Он работает на 386 или более поздних с минимум 1 MB оперативной памяти.

SeaBIOS — это BIOS по умолчанию для QEMU и KVM виртуальных машин, также может быть использован в эмуляторе Bochs.

SeaBIOS был тестирован со следующими загрузчиками: GNU GRUB, LILO, Syslinux, Microsoft Windows, Linux, FreeDOS, FreeBSD, NetBSD и OpenBSD.

Для сборки используется GNU toolchain.

Доступ к меню выбора загрузочного устройства осуществляется по кнопке .

SeaBIOS поддерживает APM 1.2,  3.0 (INT 13H расширения), SMBIOS 2.4, MultiProcessor Specification и . Нет поддержки ESCD и  (USB 3.0).

Сравнение

Возможности 
 Графический загрузочный экран (JPEG и BMP).
 Поддержка USB клавиатур и мышей.
 Поддержка загрузки с USB флешки.
 Загрузка с помощью USB Attached SCSI.
 Support for 32-bit PCI BIOS calls.
 ATA DMA and bus mastering support.
 AHCI controllers support.
 Поддержка интерфейсов USB ,  и  host controller.
 Поддержка систем с нескольким  VGA картами.
 Загрузочное меню, которое разрешает загрузку с любого диска или CD-ROM (El Torito).
 Вызовы BIOS Boot Specification (BBS).
 Перезагрузка по нажатию Control-Alt-Delete.
 Dynamic e820 map generation.
 Logical block addressing (LBA) 48-bit.
 POST Memory Manager (PMM).
 Paravirtualization, Xen HVM, Virtio.
 Полезные нагрузки (сжатые с помощью LZMA).
 VESA BIOS Extensions (VBE) 3.0.
 PCI Firmware Specification v3.0.
 SeaBIOS as a  for UEFI. 
 Virtual machine host notification of paravirtualized guests which panic via the pvpanic driver.

Ссылки 
 Official website
 http://www.coreboot.org/SeaBIOS
 https://web.archive.org/web/20130802155629/http://code.coreboot.org/p/seabios/

Примечания 

BIOS
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Свободное системное программное обеспечение